Піддубцівська сільська рада — Волинська область, Луцький район

 Піддубцівська сільська рада — назва Піддубецької сільської ради Славутського району Хмельницької області до 2011 року